Людовико (Луи) Бреа (, ; )  — ренессансный художник французского происхождения, работы которого в основном сосредоточены в прибрежных городах современных Лигурии (Италия) и восточной части Приморских Альп (Франция).

Биография 
Бреа родился в происходившей из Монтальто-Лигуре семье бондарей в Ницце, являвшейся в то время частью Генуэзской республики.

Бреа был в основном клерикальным художником, и наиболее значительные его работы представляют собой алтарные картины. Первая значимая работа художника представляет собой роспись францисканского монастыря в Симье (современная Ницца). Прочие работы художника сосредоточены прибрежных поселениях между Монако и Ментоной, между Таджей и Империей и между Савоной и Генуей.

Одним из учеников Людовико Бреа был Террамо Пьяджо.

Основные работы 

 «Пьета» (1475) — Монастырь Симье,
 «Распятие» (1481) — Галерея Палаццо Бьянко
 «Вознесение» (1483) — Галерея Дураццо Джустиниани

См. также 
 Бреа — семья художников.

Примечания 

Художники Италии XV века
Художники Италии XVI века
Художники итальянского Возрождения